Austria:
 St. Corona am Schöpfl – miejscowość w gminie Altenmarkt an der Triesting w kraju związkowym Dolna Bawaria, w powiecie Baden
 St. Corona am Wechsel – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Zobacz też:
 Corona
 Sankt Corona